AN/UYK-20 — малогабаритный бортовой компьютер производства UNIVAC, использовавшийся в ВМС США в 1970-х годах для небольших и средних корабельных/береговых систем управления. Имел энергонезависимую память на ферритовых кольцах. Размещался в кубическом стальном корпусе, свободно проходившем через 25-дюймовые (63 см) двери и люки. Был разработан и производился компанией Sperry Univac, — структурным подразделением корпорации Sperry Rand. Модернизацию компьютера осуществляла компания Univac Defense Systems в структуре той же корпорации. Программное обеспечение для компьютера было разработано независимо друг от друга Simulation Systems Tecnologies, Inc. (SSTi) и Command Control and Communications Corp. (4C). В качестве рабочего языка программирования использовался ANS Fortran.

История 
В 1972 году, когда миниатюрные компьютеры стали широко внедряться в системы управления, начальник Управления снабжения ВМФ () издал приказ о внедрении AN/UYK-20(V) в качестве стандартного компьютера в боевые системы, требующие цифровых процессоров небольшой мощности. Контракт с компанией Unisys был подписан в 1973 году, производство началось в 1974 году. AN/UYK-20 стал первым в серии стандартных 16-разрядных компьютеров для ВМC. За ним последовали AN/UYK-44 и AN/AYK-14.

На жаргоне пользователей, — военных программистов и операторов, — назывался «Yuck Twenty» (чит. «як-твенти»).

Курс подготовки 
Кроме применения в корабельных системах управления использовался для обучения . Восьми- или десятинедельный курс состоял из следующих секций:
 Макрокоманды
 Микрокоманды
 Процессор/Эмулятор
 Память
 Ввод/Вывод
 Устранение неисправностей

AN/UYK-20 до сих пор используется на старых кораблях, однако по большей части заменён компьютерами AN/UYK-44 с той же системой команд.

Технические характеристики 
Компьютер обладал следующими характеристиками
:
 Разрядность: 16 бит с возможностью адресации 8- и 4-битовых блоков
 Тип памяти: ферритовые кольца
 Объём памяти
 AN/UYK-20: 8—64 к слов
 AN/UYK-20A: 32—262 к слов (блоками по 32 к слов)
 Производительность
 Обращение к памяти: 0,75 мкс
 Операция сложения: 0,84 мкс
 Операция умножения: 3,3 мкс
 Операция деления: 6,4 мкс
 Число команд: 283
 Число портов ввода-вывода: 16
 Габариты
 высота: 508 мм
 ширина: 483 мм
 глубина: 610 мм
 Масса: 104 кг
 Средняя наработка на отказ: 2000 часов

Примечания

Ссылки 
 Robert Richardson Joyce. History of the AN/UYK-20(V) data processing system acquisition and its impact on tactical systems development.  — Monterey, Calif.: Naval Postgraduate School, 1976.
 Data Processing Set AN/UYK-20(V) — Рисунок AN/UYK-20.
 KH6BB. USS Missouri Radio Room Photos — Фото AN/UYK-20.
 Donald A. Deel, A. Burkhard (1978) A microprogrammed AN/UYK-20(V) emulation. Proceedings of the National Computer Conference, pp. 379–384.
 16-Bit Computers .
 Kenneth J. Thurber, Glen R. Kregness The Microprogrammed Controller Concept.
 AN/AYK-14 Technical Description . January, 1980.
 AN/AYK-14 Brochure . March, 1983.
 AN/AYK-14 Instruction Set . Programmers Reference, August, 1980.
 Архив документации на сайте bitsavers.org

Морская электроника
Морская электроника США
История компьютерной техники
Военная продукция Sperry
Появились в 1973 году в США